Jacques Bidet () es un filósofo y teórico social francés que actualmente es profesor emérito en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Nanterre.

Sus obras están dedicadas principalmente a la construcción de una teoría de la sociedad moderna bajo el nombre de Metateoría estructural (). Los estados-nación modernos, como elementos del sistema mundial, están estructurados tanto en el mercado como en la organización, mediaciones supuestamente racionales, como factores de clase coimplicados. Los aspectos filosóficos, sociológicos, históricos, jurídico-políticos y culturales de este paradigma se desarrollan en el sentido de un altermarxismo, en contraste con el marxismo clásico .

En 1989, fundó con Jacques Texier la revista Actuel Marx (Presses Universitaires de France), y en 1995, el Congrès Marx International (Universidad de Nanterre).

Publicaciones

Francés 

 (1990).  (Paris: PUF) 300 pp.
 (1995).  (Paris: PUF) 140 pp.
 (1999).  (Paris: PUF) 504 pp.
 (2000) , Klincksieck. 1985, 2° édition, PUF, , 300 pp.
 (2001)  (ed. with Eustache Kouvelakis),PUF, 600 pp.
 (2004).  (Paris: PUF) 320 pp. 
 (2007) Bidet, J. and Duménil, G.  (Paris: PUF) 300 pp.
 (2011).  (Paris: PUF) 320 p.
 (2014).  (Paris: La fabrique)

Inglés 

 Bidet, J. (1990). A Theory of Modernity
 Bidet, J. (1995). John Rawls and the Theory of Justice
 Bidet, J. (1999). A General Theory of Modernity
 Bidet, J. (2004). Explanation and Reconstruction of Capital
 Bidet, J. (2006). Exploring Marx’s Capital (Boston: Leyden)
 Bidet, J. and Duménil, G. (2007). Altermarxism: Another Marxism for Another World
 Bidet, J. (2007). Critical Companion of Contemporary Marxism (Boston: Leyden)
 Bidet, J. (2011). World State, Liberalism, Socialism, and Communism at Global Scale: A Refoundation of Marxism
 Bidet, J. (2016). Foucault with Marx (London: Zed Books), trans. Steven Corcoran

Español 

 John Rawls y la Teoría de la justicia Edición española (Barcelona)
 Altermarxismo (Viejo Topo, 2009)
 Teoría de la modernidad, 1993, Buenos Aires, Bellas Letras
 Explicación y reconstrucción del capital (LOM, Santiago, Chile) 2007

Enlaces externos 

 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=99397 - breve resumen de la crítica innovadora y constructiva del enfoque de Bidet para leer y comprender El Capital de Marx por el profesor D.Strpic

Referencias 

Escritores de Francia del siglo XXI
Filósofos de Francia del siglo XXI
Filósofos de Francia del siglo XX
Teóricos marxistas
Profesores de la Universidad de París
Personas vivas
Nacidos en 1935